Pelczar ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrzej Pelczar (1937–2010), polnischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Józef Sebastian Pelczar (1842–1924), Bischof von Przemysl